Papa Estêvão III - papa entre 768 e 772 d.C.
 Estêvão III da Hungria (1147 — †4 de março de 1172) - rei da Hungria de 1162 até a sua morte. 
 Estêvão III de Antioquia - patriarca de Antioquia entre 493 e 495 d.C.

Ver também

Desambiguações de antropônimos